

Asia 
 Museo nazionale d'arte dell'Azerbaigian – Baku
 Museo nazionale d'arte occidentale – Tokyo
 Musei nazionali d'arte del Giappone

Europa 
 Museo nazionale d'arte – Barcellona
 Museo nazionale d'arte – Kiev
 Museo nazionale d'Arte dell'Ucraina – Kiev
 Museo nazionale d'arte antica – Lisbona
 Museo nazionale d'arte della Romania – Bucarest
 Museo nazionale d'arte orientale Giuseppe Tucci – Roma
 Museo nazionale di arte, architettura e disegno – Oslo
 Museo nazionale d'arte medievale e moderna della Basilicata – Matera